Цифровая мультивселенная Sensorium Galaxy — онлайн-проект, который объединяет технологии виртуальной реальности (VR), искусственного интеллекта (AI) и блокчейн.

Проект фокусируется на музыке, дейтинге с использованием AI и танцах. Планируется работа с ориентацией на собственное сообщество. Компания заключила контракты с рядом звезд электронной музыки, которые должны проводить концерты в виртуальной реальности проекта., Для доступа к концертам будет необходимо купить билет за токены SENSO и использовать устройство с поддержкой VR, смартфон или обычный компьютер. Локации проекта (разработчики предпочитают называть его метавселенной) создавались с использованием Unreal Engine.

Проект Sensorium Galaxy был представлен широкой публике на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе в 2019. В качестве основателя выступает Михаил Прохоров, известный бизнесмен и миллиардер из списка Forbes. Официальный запуск первого мира цифровой метавселенной, PRISM, запланирован на конец 2021 г. В PRISM пройдут концерты известных артистов электронной музыки, в том числе Дэвида Гетта. Билеты на концерты можно будет приобрести за SENSO со скидкой.

Вторым миром Sensorium Galaxy станет подводное пространство MOTION, центральные темы которого — танец, креативное самовыражение и саморазвитие (медитации, техники осмысленности и т. п.).

Sensorium Galaxy применяет технологию AI для создания самообучающихся аватаров (как аватаров пользователей, так и персонажей, управляемых компьютером — т. н. NPC). В будущем пользователи смогут выпускать NFT-токены для аутентификации своих кастомизированных аватаров на блокчейне и продавать аватаров за токены SENSO.

В апреле 2020 г. было заключено соглашение между Sensorium Galaxy и известным продюсером Яном Писсенемом (Yann Pissenem), основателем и СЕО компании Night League и создателем клубов Ushuaïa Ibiza и Hï Ibiza. Партнерство позволит проводить концерты и создавать уникальные авторские шоу в мире PRISM. Тогда же был запущен закрытый бета-тест проекта.

В октябре 2020 проект Sensorium Galaxy заключил соглашение с музыкантом и продюсером Дэвидом Гетта о проведении виртуальных концертов в рамках мира PRISM. В апреле 2021 состоялась оцифровка образа Дэвида Гетта для создания VR-аватара. Первый концерт запланирован на осень 2021 г.

SENSO 
Токен SENSO — внутренняя валюта цифровой мультивселенной Sensorium Galaxy.

В частности, SENSO будет использоваться для оплаты цифровых товаров во встроенном магазине (аватаров, аксессуаров, билетов на концерты и т. д.), для создания (минтинга) NFT-токенов и их размещения на внутреннем маркетплейсе, получения доступа к VIP-активностям а также для пользовательского голосования по вопросам развития проекта (т. н. DAO — децентрализованная автономная организация). Кроме того, пользователи смогут получать вознаграждение в SENSO за успешное выполнение заданий и выпускать особые социальные токены для себя и своих аватаров.

Первичный выпуск SENSO на блокчейне Ethereum состоялся в 2019 г. 70 % токенов были сожжены в апреле 2021 г. (см. «Ключевые события и обновления»). В скором будущем планируется миграция проекта на новый блокчейн на основе архитектуры Substrate, который станет частью экосистемы Polkadot.

Ключевые события и обновления 
30 апреля 2021 г. проект Sensorium Galaxy провел крупнейшее в истории блокчейн-индустрии сжигание токенов. 70 % всех выпущенных SENSO (4,2 млрд токенов) были сожжены путем отправки на адрес специального смарт-контракта, с которого они никогда не могут быть выведены. Общая стоимость уничтоженных токенов составила свыше 10 млрд долларов. Команда объяснила решение о сожжении тем, что проведенная ранее закрытая продажа SENSO покрыла финансовые потребности разработки проекта, устранив необходимость публичной продажи токенов.

Также 30 апреля 2021 г. проект опубликовал новый Light Paper, в котором содержится информация о грядущей миграции на новый блокчейн на основе Substrate, начале выпуска NFT-токенов, а также о планах создания DAO.

Размещение на криптовалютных биржах 
В марте 2020 г. SENSO был размещен на KuCoin, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. В апреле 2020 г. состоялся листинг SENSO на HitBTC, которая на тот момент находилась в топ-10 по объёму торгов, а в августе 2020 — на Bittrex Global. В ноябре токен был размещен на бирже из топ-10 Poloniex.

В декабре 2020 г. токен SENSO был размещен на криптовалютной бирже HotBit в торговых парах с BTC и USDT. В мае 2021 последовало размещение на бирже MXC в парах с BTC, ETH и USDT.

Примечания 

Криптовалюты
Виртуальная реальность
Цифровая экономика